Notruf steht für:
 Notruf, Alarmsignal
 Bergrettungs-Notrufnummer
 Frauen-Notruf, Fachberatungsstelle
 Euronotruf, länderübergreifendes Notrufsystem
 FT-Notruf, Notsignal
 Hausnotruf, seniorengerechtes Rufsystem 
 Notruf (Fernsehserie), Deutschland (1992–2006) 
 Notrufleitstelle
 Notrufeinrichtung, Fernsprecheinrichtung
 Notruftelefon, Notfall-Fernsprecheinrichtung
 Notrufknopf, Vorrichtung zum Auslösen eines Notrufs 
 Notruf der Autoversicherer, deutsche Autobahn-Leitstelle
 Notruf Niederösterreich, Rettungsleitstelle
 Mayday (Notruf), Notsignal im Sprechfunk
 Mobiler Notruf des Handys
 SOS (Notsignal), Morse-Notsignal
 Sperr-Notruf der Zentralen Anlaufstelle zur Sperrung elektronischer Berechtigungen

Siehe auch:
 Falschalarm
 Notrufsystem 73
 Notrufarmband
 Notrufzentrale
 Standardisierte Notrufabfrage
 Europäischer Tag des Notrufs 112
 Notruf- und Service-Leitstelle
 Elektronisches Notruf- und Ortungssystem
 Nora (App)
 Landesnotrufzentrale
 Röchelruf
 Not- und Anrufkanal